Sprint kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City rozgrywany w ramach zawodów w biegach narciarskich, został rozegrany 19 lutego. Konkurencję tą rozgrywano po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich. Forma różniła się znacznie od obecnej. Po kwalifikacjach do ćwierćfinałów awansowało szesnaście zawodniczek, które rywalizowały ze sobą w czterech biegach. Z każdego biegu dwie zawodniczki znajdowały miejsce w półfinałach. Na koniec zawodów rozgrywano dwa biegi finałowe: finał A, w którym startowały najlepsze zawodniczki z półfinałów, oraz finał B, podczas którego o miejsca 5-8 konkurowały pozostałe uczestniczki, które przebrnęły przez ćwierćfinały.

Trasa biegu miała długość 1480 m, a różnica wzniesień wynosiła 32 metry, z najwyższym podbiegiem o wysokości 14 metrów. Zawodniczki pokonywały okrążenie jeden raz na każdym etapie zawodów.

Wyniki

Kwalifikacje 
W kwalifikacjach wzięło udział 58 zawodniczek. Pierwsza z nich - rozstawiona z numerem pierwszym Nina Gawriluk wystartowała o godzinie 9:00:15, kolejne rozpoczynały swój bieg w odstępach piętnastosekundowych. Ostatnia zgłoszona do biegu zawodniczka - Kelime Aydin z Turcji wystartowała o 9:14:30.

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finały 
 Finał B

 Finał A

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002